Ripa ima više značenja:
 Ripa di Fagnano Alto
 Ripa (Masa-Karara)